Імператор Накаміка́до (, накамікадо тенно; 14 січня 1702 — 10 травня 1737) — 114-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 27 липня 1709 — 13 квітня 1735.

Біографія 
Імператор Накамікадо народився 14 січня 1702 року. Він був шостим сином Імператора Хіґасіяма. Матір'ю хлопчика була Кусіґе Йосіко, донька міністра печатки Кусіґе Такайосі. Новонародженому дали ім'я Ясухіто і титул принц Масу.

1707 року принца проголосили спадкоємцем престолу, а 1708 року надали титул Великого сина Імператора. 1709 року його батько передав йому пост Імператора Японії.

1729 року, за правління Імператор Накамікадо, на замовлення сьоґуна Токуґави Йосімуне до Японії привезли в'єтнамського слона. Імператор також захотів побачити рідкісного звіра і наказав привести його до палацу. Оскільки право на Імператорську аудієнцію мали лише титуловані особи високого рангу, тварині надали титул «кваннамського білосніжного слона» і молодший 4-й чиновницький ранг. На прийомі слон став навколішки і вклонився, чим дуже вразив Імператора Накамікадо. На радощах монарх склав вірш:

Протягом свого життя Імператор Накамікадо займався вивченням старого палацового церемоніалу. Свої дослідження з цієї теми він зібрав у праці «Класифікація державних обрядів». Монарх був майстром японської поезії та каліграфії, а також добре грав на японській флейті. За переказами, навіть дикі лисиці приходили послухати його награші.

1735 року Імператор Накамікадо передав трон своєму сину Терхіто, який прийняв ім'я Імператора Сакураматі. Сам відставний монарх взяв собі титул Верховного Імператора.

10 травня 1737 року Імператор Накамікадо помер у 35-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 
  Список усипальниць Імператорів Японії // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії